Adams School ist der Name folgender im NRHP verzeichneten Objekte:
 Adams School (Phoenix), Arizona, ID-Nr. 79000418
 Adams School (Findlay), Ohio, ID-Nr. 04000832
 Adams School (Seattle), Washington, ID-Nr. 88000603